Jeker steht für

 einen Fluss in Belgien und den Niederlanden, siehe Jeker

Jeker ist der Familienname folgender Personen: 

 Aline Jeker, Geburtsname von A. Fahlweid (1860–1911), Schweizer Schriftstellerin
 Amanz Jeker (1817–1875), Schweizer Jurist und Politiker
 Armin Jeker (1894–1970), Schweizer Beamter
 Fabian Jeker (* 1968), Schweizer Radrennfahrer
 Josef Jeker (1841–1924), Schweizer Pfarrer und Bienenforscher, Zentralpräsident des Imkerverbandes
 Oliv Jeker (1861–1949), Schweizer Politiker (FDP)
 Robert A. Jeker (1935–2012), Schweizer Wirtschaftsmanager und Politiker (FDP)
 Ruedi Jeker (* 1944), Schweizer Kulturingenieur und Politiker
 Valentin Jeker (* 1934), Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur